Hasta siempre, Comandante или Hasta siempre ( — в буквальном переводе «Прощай навсегда, командир») — песня кубинского композитора, певца и гитариста Карлоса Пуэблы, написанная в 1965 году. Текст песни является откликом на «Прощальное письмо Че Гевары», которое он написал Фиделю Кастро перед отбытием с Кубы в Конго.

В песне вспоминаются основные моменты кубинской революции, роль Че Гевары в качестве революционного команданте. Название является частью известной фразы: ¡Hasta la victoria siempre! — «До победы, всегда!»/«Всегда до победы!».

Свои кавер-версии этой песни в разное время выпустили Oktoberklub, Compay Segundo, Boikot, Buena Vista Social Club (в их версии 2003 года в последней строфе слово «Фидель» было заменено на «Куба»), Вольф Бирман, Оскар Чавес и Натали Кардон. Инструментальный вариант песни записал известный турецкий исполнитель на сазе Ахмет Коч.

Песню исполняли также российские музыканты и группы: Вадим Курылёв, Михаил Евдокимов, Ансамбль имени Фиделя Кастро, Жанна Агузарова, Кристина Орбакайте, группа Wallace Band, группа НедРа, группа Барто, группа Тол Мириам (в переводе), группа GRAV, группа Неведомая Земля (в переводе), группа ПШО ПроРок, а также украинская поп-группа Лавика.



Испанский и русские тексты припева

См. также 
 Битва за Санта-Клару

Примечания

Ссылки 
 Hasta siempre, Comandante, на испанском и в переводах, MP3, rm
 Сайт с более чем двумястами вариантами песни Hasta siempre

Патриотические песни Кубы
Музыка Кубы
Антивоенные песни